Финал Кубка Англии по футболу 1966 года стал 85-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 14 мая 1966 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Эвертон» и «Шеффилд Уэнсдей». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды из Ливерпуля.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk
 Отчёт о матче на сайте 11v11.com

1966
Футбол в Европе в 1966 году
Кубок Англии 1966
Кубок Англии 1966
События 14 мая
Май 1966 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1966 году
1966 год в Лондоне